Municipio de Alta puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Alta (condado de Barnes, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Barnes.
 Municipio de Alta (condado de Harvey, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Harvey.